Ча́тем () — многозначный термин.

 Чатем — английский город в графстве Кент, в честь которого названы некоторые географические объекты и населённые пункты.
 Чатем — архипелаг приблизительно в 800 км к востоку от Новой Зеландии.
  — город в США в штате Виргиния.
 
 Чатем — крупнейший остров одноимённого архипелага.
 Чатем, Рис (род. 1952) — американский композитор.
 Чатем-Кент — муниципалитет в Канаде.